Résultats détaillés de l'édition 2016 du tournoi de tennis professionnel masculin de Vienne. Cette dernière appartenant à la catégorie ATP 500, s'est tenue du 24 au  sur dur en intérieur. C'est la  du tournoi.

Primes et points

Faits marquants 
 On note les forfaits de l'Américain Sam Querrey et de l'Australien Bernard Tomic.
 Les joueurs forfaits sont respectivement remplacés par Nicolás Almagro et Stéphane Robert.
 À l'issue de leur victoire contre Pablo Cuevas et Viktor Troicki en quart de finale, les frères Bryan deviennent la première paire à remporter leur  victoire sur le circuit ATP.
 Andy Murray décroche le  de sa carrière en s'imposant en finale face à Jo-Wilfried Tsonga (6-3, 7-6).
 En double, Łukasz Kubot et Marcelo Melo remportent leur  ensemble en battant en finale Oliver Marach et Fabrice Martin (4-6, 6-3, [13-11]). Il s'agit de leurs  et  respectifs dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Vienne
 Saison 2016 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

ATP 2016
Vienne
Sport en Autriche en 2016
Tennis en octobre 2016